Ravne heißen:

 Ravne na Koroškem, Gemeinde in der Region Koroška (Unterkärnten), Slowenien
 Ravne (Mirna), Siedlung in der Gemeinde Mirna, Jugovzhodna Slovenija (Unterkrain), Slowenien
 Ravne na Blokah, Ort in der Gemeinde Bloke, Region Notranjska (Innerkrain), Slowenien